Rafael Calegari Ramos (Tubarão, ) é um baixista, compositor e arranjador brasileiro. É formado em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina.

Já acompanhou diversos artistas, entre eles Luiz Melodia, Elza Soares, Max de Castro, Paula Lima, Sandra de Sá, Luciana Mello e Alegre Corrêa.

Naturais de Tubarão (Santa Catarina)
Compositores de Santa Catarina
Arranjadores de Santa Catarina
Baixistas do Brasil